Schreuder:
 Alfred Schreuder (ur. 1972) – holenderski piłkarz
 Hinkelien Schreuder (ur. 1984) – holenderska pływaczka